Crystal City puede hacer referencia a:
una localidad del estado de Texas;
otra localidad homónima, esta en el estado de Misuri; o a
una estación subterránea del Metro de Washington.